Marc Fulvi Flac, cònsol romà el 264 aC
 Marc Fulvi Flac, llegat republicà a Hispània el 182 aC
 Marc Fulvi Flac, cònsol el 125 aC 
 Marc Fulvi Flac, magistrat romà 
 Marc Fulvi Fac, magistrat romà